C6 pode referir-se a:
 Citroën C6
 Citroën Modelo C4/C6
 Chevrolet Corvette C6
 C6 (tamanho de papel)

Desambiguações de siglas